Uma kan syfta på:

 Uma – äldsta kända namnet på Umeå
 Uma (djur) – ett släkte av ödlor
 Uma (gudinna) – en aspekt av den hinduiska gudinnan Parvati
 Uma Thurman (1970–), en amerikansk skådespelare
 Umwa Village, ort, Gilbertöarna, Kiribati